Émilie Frèche, écrivain français.
Georges Frêche (1938-2010) homme politique français.
José Frèches, sinologue français.
Olivier Freche, guitariste français, né en 1971.

Voir aussi

Le Frêche, commune française, dans le département des Landes.

Patronyme français